I Got You (I Feel Good) – singolo di James Brown del 1965
 I Got You (I Feel Good) – album di James Brown del 1966
 I Got You – singolo di Nick Carter del 2003
 I Got You –  singolo di Leona Lewis del 2010
 I Got You – singolo di Antonia Iacobescu del 2012
 I Got U – singolo di Duke Dumont del 2014
 I Got You – singolo di Bebe Rexha del 2016
 I Got You – singolo di Trippie Redd e Busta Rhymes del 2020